Алън Джон Пърсивал Тейлър () е известен английски историк, специализирал се по европейската дипломация през ХІХ-ХХ век. Журналист и водещ на телевизионно предаване.

Биография 
Ражда се на 25 март 1906 г. в добре обезпечено финансово семейство с леви, феминистични и антивоенни възгледи. Майка му е член на Коминтерна, а негов дядо е съосновател на Комунистическата партия на Великобритания.

В периода 1924 – 1927 г. изучава съвременна история в Оксфорд. По време на Втората световна война Тейлър служи в опълчението и се вижда с видни политически емигранти от Европа – бившия министър-председател на Унгария граф Михай Карой и президента на Чехословакия Едвард Бенеш.

Жени се 3 пъти. През 1984 г. пада под гумите на автомобил и вследствие на тежките травми и развитието на болестта Паркинсон постепенно загубва способността да пише.

Трудове

За него 
 Burk, Kathleen (2000). Troublemaker: The Life and History of A. J. P. Taylor. New Haven and London: Yale University Press.
 Martel, Gordon (editor) (1986, rev. 1999) The Origins Of The Second World War Reconsidered: A. J. P. Taylor and the Historians. London; New York: Routledge.
 Wrigley, Chris J. (2006) A. J. P. Taylor: Radical Historian of Europe. London: I. B. Tauris. ISBN 1-86064-286-1

Външни препратки 
  John Oliver, Taylor, A.J.P. (1906 – 1990), screenonline.org.uk
  Текстове на Алън Тейлър в The London Review of Books

Английски историци
Британски военни историци
Английски журналисти
Възпитаници на Оксфордския университет
Хора, свързани с Лондонския университет
Британски социалисти
Ланкашър
Починали в Лондон